Autostrada A14 – autostrada italiana
Autostrada A14 – autostrada austriaca
Autostrada A14 – autostrada tedesca
 Autostrada A14 – autostrada lituana
Autostrada A14 – autostrada svizzera
Autostrada A14 – autostrada belga
Autostrada A14 – autostrada francese
Autostrada A14 – autostrada spagnola